El nombre Jacksonville hace referencia a varias localidades:

 Jacksonville (Alabama)
 Jacksonville (Arkansas)
 Jacksonville (Carolina del Norte)
 Jacksonville (Florida)
 Jacksonville (Illinois)
 Jacksonville (Oregón)
 Jacksonville (condado de Centre, Pensilvania)
 Jacksonville (condado de Indiana, Pensilvania)
 Jacksonville (Texas)
 Jacksonville (Vermont)